Zainal ist der Familienname folgender Personen:

 Mohd Amirul Hadi Zainal (* 1986), malaysischer Fußballspieler
 Mohd Nor Rizuan Zainal (* 1986), malaysischer Radrennfahrer
 Serena Nik-Zainal, Ärztin und Krebsforscherin